

Patronyme

 Birgit Lorenz (née en 1963), patineuse artistique est-allemande ;
 Carl Lorenz (1913-1993), coureur cycliste allemand ;
 Christian Flake Lorenz (né en 1966), musicien de rock allemand ;
 Dietmar Lorenz (1950-2021), judoka est-allemand ;
 Edward Lorenz (1917-2008), météorologue américain et contributeur de la théorie du chaos (avec l'« effet papillon ») ;
 Ericka Lorenz (née en 1981), joueuse américaine de water-polo ;
 Karl Lorenz (1904-1964), Generalmajor dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale ;  
 Katharina Lorenz (1978-), actrice allemande ;  
 Konrad Lorenz (1903-1989), biologiste et éthologue autrichien ;
 Ludvig Lorenz (1829-1891), physicien et mathématicien danois ;
 Marita Lorenz (1939-2019), espionne américaine ;
 Max Lorenz (1901-1975), ténor allemand ;
 Michael Lorenz (né en 1958), musicologue et historien autrichien ;
 Nike Lorenz (née en 1997), joueuse allemande de hockey sur gazon ;
 Max O. Lorenz (1880-1962), économiste allemand naturalisé américain qui a donné son nom à la courbe de Lorenz ;
 Robert Lorenz, réalisateur et producteur américain ;
 Taylor Lorenz (1984-), journaliste américaine ;
 Wally Lorenz, homme politique provincial canadien ;
 Werner Lorenz (1891-1974), officier SS-Obergruppenführer ;
 Wilfried Lorenz (né en 1932), skipper allemand ;
 

Utilisé comme prénom
 Lorenz (?-1232), évêque de Wrocław de 1207 à 1232 ;
 Lorenz d'Autriche-Este (né en 1955), archiduc d'Autriche et prince de Belgique, époux de la princesse Astrid de Belgique ;
 Lorenz Funk (né en 1947), joueur de hockey sur glace allemand ;
 Lorenz Nieberl (1919-1968), bobeur allemand ;
 Lorenz Schindelholz (né en 1966), bobeur suisse.

Voir aussi
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain